

Quadro de medalhas

Ligações externas

Voleibol
Verao de 1973